Union Square (Nowy Jork)
 Union Square (San Francisco)
 Union Square (Seattle)